Plaats in Indonesië
 Lemahireng (Bawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Lemahireng (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Lemahireng (Pedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java